GLK steht für:
 Grammatici Latini, herausgegeben von Heinrich Keil (8 Bde., Teubner, Leipzig 1855–1880), eine Textsammlung lateinischer Grammatiker
 Geländewagen Luxus Kompaktklasse in der Typenbezeichnung des Mercedes-Benz GLK
 Flughafen Gaalkacyo in Somalia, als Flughafencode
 The Gaslamp Killer, amerikanischer Musikproduzent
 Grønlands Kommando

glk steht für:
 Gilaki, nordwestiranische Sprache, nach ISO 639-3

Abkürzung